Anderson Landing Strip ist der Name folgender Flugplätzen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Landing Strip (Illinois)
 Anderson Landing Strip (Nebraska)
 Anderson Landing Strip (North Carolina)
 Anderson Landing Strip (Oklahoma)